Podhorie est une commune slovaque du district de Banská Štiavnica ;
 Podhorie est une commune slovaque du district de Žilina.